Painting è il decimo album in studio del gruppo musicale britannico Ocean Colour Scene, pubblicato nel 2013.

Tracce 
We Don't Look in the Mirror – 3:08
Painting – 2:27
Goodbye Old Town – 2:24
Doodle Book – 2:58
If God Made Everyone – 3:28
Weekend – 3:16
Professor Perplexity – 3:05
George's Tower – 1:21
I Don't Want to Leave England – 2:51
The Winning Side – 2:34
Mistaken Identity – 2:25
The Union – 3:04
The New Torch Song – 3:19
Here Comes the Dawning Day – 1:53

Collegamenti esterni